Гавриил Никитич Белов () — советский актёр театра и кино.

Биография 
Гавриил Никитич Белов родился 26 марта 1895 года.

С 1930 года был актёром Первого Рабочего театра Пролеткульта, затем — Театра Революции (ныне Московский академический театр имени Владимира Маяковского) и Театра-студии киноактёра. Много снимался в кино, в основном в эпизодах.

Умер 23 марта 1972 года, похоронен на Ваганьковском кладбище (15-й участок).

Фильмография 

  — Ночь в сентябре — делегат
  — Поднятая целина — Яков Островнов
  — Первопечатник Иван Фёдоров — боярин Бартенев
  — Первая перчатка — болельщик, эпизод (нет в титрах)
  — Поезд идёт на восток — пассажир на вокзале, эпизод (нет в титрах)
  — Сельская учительница — крестьянин, эпизод (нет в титрах)
  — Сказание о земле Сибирской — посетитель чайной (нет в титрах)
  — Страницы жизни — Власов
  — Кубанские казаки — колхозник (нет в титрах)
  — Падение Берлина — Михаил Иванович Калинин
  — Донецкие шахтёры — старый шахтёр (нет в титрах)
  — Кавалер Золотой Звезды — Нарыжный
  — Незабываемый 1919 год — Михаил Иванович Калинин, председатель ВЦИКа
  — Спортивная честь — старый рабочий (нет в титрах)
  — Верные друзья — старик на барже
  — За власть Советов — Яковлев, сторож в порту
  — Саша вступает в жизнь — Гаврилов, председатель сельсовета
  — Посеяли девушки лён — Озеров
  — Гуттаперчевый мальчик — старый солдат на кладбище (нет в титрах)
  — К Чёрному морю — дед Макар (нет в титрах)
  — Тайны мудрого рыболова — дядя Костя, лещатник
  — По ту сторону) — старик-анархист (нет в титрах)
  — У тихой пристани — Гаврила Никитич, вахтёр (нет в титрах)
  — Муму — Потап, кучер
  — Человек идёт за солнцем — строитель
  — Коллеги — один из сватов (нет в титрах)
  — Понедельник — день тяжёлый — понятой (нет в титрах)
  — Как вас теперь называть? — арестованный (нет в титрах)
  — Пакет — красный командир из отряда Заварухина
  — Дядюшкин сон — Гришка, лакей Москалёвой

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Похороненные на Ваганьковском кладбище